Слободянюк — украинская, белорусская и польская фамилия. Известные носители:
 Слободянюк, Анастасия Игоревна (1991 — 2017?) — участница войны в Донбассе на стороне ДНР в составе батальона «Сомали», снайпер.
 Слободянюк, Анатолий Иванович (род. 1958) — белорусский физик, педагог, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой Белорусского университета.
 Слободянюк, Дмитрий Онуфриевич (1911 — ?) — советский государственный деятель.
 Слободянюк, Маркиян Сергеевич (1907—?) — украинский советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Слободянюк-Подолян, Степан Иванович (1876—1932) — советский украинский живописец.